Patrik Juhlin (né le  à Huddinge en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en senior dans la Division 1 avec le VIK Västerås HK en 1988. Il est choisi au deuxième tour en trente-quatrième position au total par les Flyers de Philadelphie lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1989. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers et dans la Ligue américaine de hockey entre 1994 et 1997. Il signe alors au Jokerit dans la SM-liiga. Il remporte la LNA 2004 avec le CP Berne. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2009.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey sur glace 
1997 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1987-1988|| VIK Västerås HK|| Allsvenskan|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 1988-1989|| VIK Västerås HK || Suède Jr.|| || || || || || || || || || 
|-
| 1988-1989|| VIK Västerås HK || Elitserien|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| VIK Västerås HK || Elitserien || 35|| 10|| 13|| 23|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1990-1991|| VIK Västerås HK || Elitserien|| 40|| 13|| 9|| 22|| 24|| 4|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 1991-1992|| VIK Västerås HK || Elitserien|| 39|| 15|| 12|| 27|| 40|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| VIK Västerås HK || Elitserien|| 34|| 14|| 12|| 26|| 22|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1993-1994|| VIK Västerås HK || Elitserien|| 40|| 15|| 16|| 31|| 20|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1994-1995|| VIK Västerås HK || Elitserien|| 11|| 5|| 9|| 14|| 8|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 42|| 4|| 3|| 7|| 6|| 13|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1995-1996|| Flyers de Philadelphie || LNH|| 14|| 3|| 3|| 6|| 17|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Bears de Hershey|| LAH|| 14|| 5|| 2|| 7|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| Phantoms de Philadelphie|| LAH|| 78|| 31|| 60|| 91|| 24|| 9|| 7|| 6|| 13|| 4
|-
| 1997-1998|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 47|| 19|| 9|| 28|| 20|| 7|| 5|| 0|| 5|| 4
|-
| 1997-1998|| Jokerit Helsinki|| LEH|| 6|| 2|| 3|| 5|| 2|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga || 54|| 17|| 12|| 29|| 30|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1998-1999|| Jokerit Helsinki|| LEH || 6|| 1|| 0|| 1|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga || 10|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| CP Berne|| LNA|| 33|| 17|| 14|| 31|| 12|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2000-2001|| CP Berne || LNA || 44|| 18|| 25|| 43|| 12|| 10|| 5|| 8|| 13|| 10
|-
| 2001-2002|| CP Berne || LNA|| 44|| 27|| 26|| 53|| 24|| 6|| 3|| 5|| 8|| 6
|-
| 2002-2003|| CP Berne|| LNA|| 43|| 18|| 23|| 41|| 16|| 11|| 1|| 6|| 7|| 2
|-
| 2003-2004|| CP Berne|| LNA|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| CP Berne|| LNA|| 5|| 0|| 3|| 3|| 2|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| VIK Västerås HK || Allsvenskan|| 28|| 14|| 19|| 33|| 49|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2005-2006|| VIK Västerås HK || Allsvenskan|| 38|| 13|| 16|| 29|| 18|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HC Davos|| LNA|| || || || || || 11|| 3|| 6|| 9|| 8
|-
| 2006-2007|| VIK Västerås HK || Allsvenskan|| 42|| 15|| 22|| 37|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| VIK Västerås HK|| Allsvenskan|| 52|| 19|| 22|| 41|| 32|| 5|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
| 2008-2009|| VIK Västerås HK || Allsvenskan|| 54|| 12|| 17|| 29|| 22|| || || || || 

| | 56|| 7|| 6|| 13|| 23|| 13|| 1|| 0|| 1|| 2

Au niveau international 

| 1990 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1993 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 1|| 3|| 4|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1994 || align="left"| Jeux olympiques || 8|| 7|| 1|| 8|| 16|| ||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1994 || align="left"| Championnat du monde || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1996 || align="left"| Coupe du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| || align="left"| Défaite en demi-finale

Références 

Naissance en avril 1970
Naissance à Huddinge
Joueur international suédois de hockey sur glace
Champion olympique suédois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Davos
Attaquant de hockey sur glace